

Geografia
 Ružić – comune della Croazia della Regione di Sebenico e Tenin

Persone
 Jovan Ružić – calciatore jugoslavo
 Jurica Ružić – ex cestista croato
 Tomislav Ružić – ex cestista croato